Nereimyra multipapillata är en ringmaskart som först beskrevs av Johan Hjalmar Théel 1879.  Nereimyra multipapillata ingår i släktet Nereimyra och familjen Hesionidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
multipapillata